Николай Петрович Ме́льников:
 Мельников, Николай Петрович  (1848 — после 1908) — инженер-технолог. 
 Мельников, Николай Петрович  (род. 1945) — украинский политик.